Homeland steht für:

 Homeland (Apartheid), geographisch definierte Gebiete der Schwarzen in Südafrika und Südwestafrika (heute Namibia)
 Homelands in Südwestafrika, Gebiete in Südwestafrika
 Homeland Movement, eine Bewegung zur Rücksiedelung von Aborigines in Australien, siehe Outstation Movement
 Homeland (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Homeland Security, das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika

Homeland ist der Name folgender Orte:
 Homeland (Florida), ein Ort in Polk County im US-Bundesstaat Florida
 Homeland (Georgia), ein Ort in Charlton County im US-Bundesstaat Georgia
 Homeland (Kalifornien), ein Ort in Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Homeland (Missouri), ein Ort in Howell County im US-Bundesstaat Missouri
 Homeland (Baltimore), ein Stadtviertel der Stadt Baltimore